Васи́лий Ры́ков:
 Рыков, Василий Дмитриевич (1759—1827) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года.
 Рыков, Василий Иванович (1829—1880) — контр-адмирал Российского императорского флота, участник Синопского сражения, внёс вклад в освоение Дальнего Востока России.
 Рыков, Василий Назарович (1918—2011) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.